

Cucina 
 Plombières – dolce francese

Geografia 
Belgio
 Plombières – comune belga della Vallonia
Francia
 Plombières-les-Bains – comune francese del Grand Est
 Plombières-lès-Dijon – comune francese della Borgogna-Franca Contea

Storia 
 Accordi di Plombières – accordi verbali segreti, stipulati fra l'Imperatore Napoleone III di Francia e il Primo ministro del Piemonte, Camillo Benso Conte di Cavour, nella cittadina termale di Plombières, in Francia, il 21 luglio 1858